Obereschbach oder Ober-Eschbach bezeichnet

 Ober-Eschbach, ein Stadtteil von Bad Homburg vor der Höhe im Hochtaunuskreis 
 Obereschbach (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Moitzfeld von Bergisch Gladbach